Агрон — фамилия и топоним:

Топоним 
 Агрон — муниципальтет в Испании, в провинции Гранада.
 Виллер-Агрон-Эгизи — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.

Персоналии 
 Агрон — царь Иллирии.
 Агрон, Гершон  (1893—1959)  — израильский журналист, редактор, общественный деятель. Мэр Иерусалима (1955-59). 
 Агрон, Дианна (род. 1986) — американская актриса и певица.
 Агрон, Евсей Борисович  (1932—1985) — криминальный авторитет, советский вор в законе.